Čitluk je naseljeno mjesto u općini Posušje, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Poznate osobe 
U Čitluku se rodio poznati hrvatski književnik Ivan Ićan Ramljak.

Izvori 

Naselja u Zapadnohercegovačkoj županiji
Posušje